Goodbye to Yesterday steht für:

 Goodbye to Yesterday (No-Angels-Lied), Lied der Gruppe No Angels
 Goodbye to Yesterday (Elina-Born-&-Stig-Rästa-Lied), Lied des Duos Elina Born & Stig Rästa